Eine Verkehrszentrale ist bei verschiedenen Verkehrssystemen der Ort für die Überwachung, Sicherung und Steuerung der Fahrzeuge des betreffenden Verkehrsnetzes. Je nach Verkehrssystem werden unterschieden:

Allgemein:
 Verkehrsleitzentrale

Autoverkehr:
 Verkehrszentrale Deutschland für die Autobahnen

Schienenverkehr:
 Transportleitung im Personenverkehr der Deutschen Bahn
 Betriebszentrale (DB Netz) für die Steuerung und Sicherung des regionalen Bahnbetriebes
 Netzleitzentrale (DB Netz) für die überregionale Disposition des Bahnbetriebes

Schiffsverkehr:
 die VTS-Zentralen der Maritimen Verkehrssicherung für die Seeschifffahrt, siehe Maritime Verkehrssicherung#Die Verkehrszentralen
 die Revierzentralen zur Verkehrssicherung der Binnenschifffahrt

Luftverkehr:
 Flugsicherung
 Flugverkehrskontrolle zur Flugverkehrslenkung und -überwachung (Teil der Flugsicherung)